Lopaš est un toponyme qui peut désigner :
Lopaš, un village de Serbie situé dans la municipalité de Požega (Serbie), district de Zlatibor ;
Lopaš, un village de Serbie situé dans la municipalité de Trstenik, district de Rasina.